Schött ist der Familienname von:
Hans Erich Schött (* 1940), deutscher Politiker (FDP)
Harald Schött (1861–1933), schwedischer Insektenkundler